Петро Конашевич Сагайдачний (1570 — 1622) — Гетьман України, кошовий отаман Війська Запорозького. Організатор багатьох успішних морських походів українських козаків.

Названі на його честь
 Крейсер «Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний» — крейсер ВМС УНР та ВМС Української Держави.
 Фрегат «Гетьман Сагайдачний» — військовий корабель U130, фрегат ВМС України (з 1992 року).
 Яхта «Гетьман Сагайдачний» — учасник навколосвітніх перегонів Whitbread
 Поїзд «Гетьман Сагайдачний» — фірмовий денний маршрут Укрзалізниці в сполученні Київ-Харків.